A320 Airbus (gra komputerowa)
 Airbus A320